Tropo – fatto retorico caratterizzato da trasposizione di significato
Tropo – estensione di un canto liturgico attraverso l'inserimento di nuova musica o di nuovo testo
Tropo – in filosofia, percorso confutativo che conduce alla sospensione di un giudizio

Altri progetti